Sangir peut désigner :
 Sangir, une île d'Indonésie dans les îles Sangihe ;
 les Sangir, un peuple indonésien vivant sur Sangir ;
 le sangir, une langue d'Indonésie parlée par les Sangir.